

События 
 779 (по Евсевию, или 775 по Диодору) — смерть последнего царя Коринфа Телеста. Установление ежегодных пританов, первым из которых был Автомен.
 779 (6 год Пами) — совершено погребение Аписа.
 Третий поход Салманасара IV против Урарту.
 Чжоуский ван встретил и страстно полюбил Бао-сы.
 779 (2 год цзиньского Вэнь-хоу) — Княжич Ю (чжэнский Хуань-гун) после совета с астрологом Бо (эпизод 209 «Го юй») вместе с сыном Сюань-вана До-фу решил поселиться к востоку от реки Лошуй. Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», он напал на княжество Куай и разбил его, затем поселился на холме Чжэнфу и назвал княжество «Чжэн»; по изложению в гл.42 «Ши цзи» и «Го юй», правители владений Го и Куай добровольно поднесли ему 10 селений (либо 10 владений, включая Го и Куай), которые и составили княжество, а события датированы 773 годом.

См. также

Примечания